215868 Rohrer – asteroide della fascia principale
 Heinrich Rohrer – fisico svizzero
 Raphael Rohrer – calciatore liechtensteinese